Louis François Joseph Degouve de Nuncques (1783-1833), homme politique français ;
 Édouard Degouve de Nuncques (1810-1878), journaliste et haut fonctionnaire français, son fils ;
 William Degouve de Nuncques (1867-1935), artiste peintre belge, son petit-neveu.